Frans Pourbus (I) (1545-1581), Zuid-Nederlandse schilder, zoon van Pieter Pourbus
 Frans Pourbus (II) (1569-1622), Zuid-Nederlandse schilder, zoon van voorgaande